Blue Haze é um álbum de Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1954